Sirotek může být:

 sirotek – osiřelé dítě

příjmení
 viz Sirotek (příjmení)

literatura
 Sirotci oblohy
 Sirotci z Brooklynu

film a televize
 Sirotek Milhouse – šestá epizoda 19. série amerického animovaného seriálu Simpsonovi
 Vojtěch, řečený sirotek – český film (1989), režie Zdeněk Tyc
 Sirotek (film) – americký film (2009), režie Jaume Collet-Serra

jiný
 Vdovy a sirotci – osamocený řádek na samostatné stránce umístěný před zalomením stránky, nebo nadpis těsně před koncem stránky
 databázový sirotek – sirotčí záznam v databázi bez odpovídajícího záznamu v rodičovské tabulce v důsledku narušení databázové integrity
 příslušník Sirotčího svazu, radikální husitské větve

Externí odkazy